Palatino (lettertype), het lettertype
 Palatino (trein), een internationale trein
 Ponte Palatino, een brug over de Tiber
 de Italiaanse schrijfwijze voor Palatijn